The Soft Machine (boek), een boek uit 1961 van de Amerikaanse cultschrijver William S. Burroughs
Soft Machine, een Britse popgroep
The Soft Machine (album), een album van deze groep
The Soft Machine (Ozark Henry), een album van Ozark Henry